Tallklobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tallklobben, Iniö, Åboland,  (5 ha)
 Tallklobben (vid Rosala, Kimitoön), Åboland,  (2 ha)
 Tallklobben (vid Hitis, Kimitoön), Åboland,  (1 ha)
 Tallklobben, Ingå, Nyland,

Se även
Tallklobb
Tallklobbarna
Tallkobben
Tallkobban
Tallkobbarna
Tallkläpp
Tallkläppen

Robotskapade Finlandförgreningar